Vallehermoso pode se referir a:

Vallehermoso - município situado nas ilhas Canárias, Espanha
Vallehermoso (bairro) - bairro da capital da Espanha, Madri
Vallehermoso (Filipinas) - município situado na província de Negros Oriental, nas Filipinas

Desambiguação